Scheuble ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Scheuble (* 1953), deutscher Physiker und Manager
 Julius Scheuble (1890–1964), Präsident der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung

Siehe auch:
 Schäuble